

Sigle 
 Nord-Ovest (N-O) – punto cardinale
 Novara

Chimica 
 No – simbolo chimico del nobelio
 NO – formula del monossido di azoto

Cinema 

 No – cortometraggio del 2011 diretto da Abbas Kiarostami
 No - I giorni dell'arcobaleno (No) – film del 2012 diretto da Pablo Larraín

Codici 
 NO – codice vettore IATA di Aus-Air e Neos
 no – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua norvegese
 NO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Norvegia
 NO – codice ISO 3166-2:CM del Nord (Camerun)
 NO – codice ISO 3166-2:HT del Nord-Ovest (Haiti)
 NO – codice ISO 3166-2:HU della contea di Nógrád (Ungheria)
 NO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Novara (Italia)
 NO – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 NO – targa automobilistica di Námestovo (Slovacchia)

Musica 
 NO – gruppo musicale australiano
 No – singolo di Shakira del 2005
 No – singolo di Meghan Trainor del 2016
 No – album dei Boris del 2020
 No! – album dei They Might Be Giants del 2002
 No/Sei – singolo di Gianni Bella del 1978

Altro 
 No –  kana giapponese
 .no – dominio di primo livello della Norvegia
 Nō – forma di teatro giapponese
 No. – abbreviazione di numero (anche Nº o nº)
NO: Never Outside! – videogioco del 1987

Altri progetti